Кротон може означати:
 давньогрецька назва сучасного міста Кротоне в Італії.
 Кротон (міфологія) — епонім цього міста.
 Кротон (рослина) — рід рослин родини Молочайні.
 Кротон — клас хімічних сполук.

Див. також 
 Кротоне (значення)
 Кратон